Ван Юэ: Ван Юэ (род. 1987) — китайский шахматист.
 Ван Юэ (род. 1999) — китайская спортсменка-паралимпийка, соревнующаяся в биатлоне и лыжных гонках.